Furai bezeichnet:
 Mazda Furai, Konzeptfahrzeug

Furai ist der Familienname folgender Personen:
 Bata Furai (* 1985), salomonischer Fußballspieler